

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe 
 Mikołajew – część miasta Łódź, w delegaturze Łódź-Bałuty
 Mikołajew – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca 
 Mikołajew – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Parzęczew 
 Mikołajew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Teresin
 Mikołajew – kolonia w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża